"Querência" pode ser:
 Querência, município do Mato Grosso
 Rádio Querência
 Querência do Norte, município do Paraná
 Minha Querência, compacto

Desambiguações de topônimos